Magnus Larsson kan avse

 Magnus Larsson (tennisspelare) (född 1970)
 Magnus Larsson (ämbetsman) (född 1967)
 Magnus Larsson (kompositör) (född 1973)